Grossularia purpusii (Koehne ex Blank.) Rydb. è una pianta appartenente alla famiglia delle Grossulariaceae. È l'unica specie nota del genere Grossularia L.

Distribuzione e habitat 
Questa specie si trova in foreste umide, paludi di conifere, rive di fiumi, pendii boschivi secchi e creste subalpine. L'intervallo di altitudine varia da 0 a 3400 m..

Descrizione 

Sono piante che raggiungono una dimensione di 1–2 m di altezza. Steli eretti o prostrati, finemente puberali, a volte glabri eccetto spine, non ghiandolari; 1-3 spine nei nodi 3–12 mm; spine negli internodi dispersi a denso. Foglie con picciolo da 0,7 a 5,5 cm, pubescenti, ghiandolari stipite; pentagonale, con 3-7 lobi, fessura 1/2 + per il nervo mediano e di nuovo una fenditura irregolarmente superficiale, 1-7,8 cm, base troncata o cordata. Le infiorescenze si estendevano fino ad appendere, in gruppi di fiori 5-18 (-25), 3–4 cm, rossastri, fiori uniformemente distanziati. Peduncoli articolati (articolazione a volte oscurata dalle ghiandole e difficile vedere tutto in pedicelli). Fiori: dal color crema all'arancia, frutti in bacche appetitose ma insapori, rossi, diventando viola, ellissoide, 4-8 (-14) mm nero o scuro, snello stipulato-ghiandolare, irto di peli rigidi e ghiandolari. Ha un numero di cromosomico 2n = 16. Fiorisce da aprile ad agosto.

Note 

Grossulariaceae